Галата может означать:

 Географические объекты
 Галата — исторический район Стамбула.
 Галатская башня — башня в Стамбуле.
 Галатский мост — мост в Стамбуле.
 Галатский монастырь — монастырь в Яссах.
  — село на Кипре.
 Галата (Ловечская область) — село в Болгарии.
  — невключённая территория в округе Тул в штате Монтана.

 Персоналии
 Галата, Иван Корнеевич (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Галат
 Галатас
 Галатея
 Галатия
 Галаты